

Geografia 
 Francia
 Le Pont-de-Planches – comune soppresso nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Meunet-Planches – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Planches – comune nella regione della Normandia

Persone 
 Edmondo Mayor des Planches – diplomatico e politico italiano

Pagine correlate 
 Les Planches (disambigua)